Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)
 Team Jumbo-Visma (wielerploeg)
 Team Jumbo-Visma (vrouwenwielerploeg)
 Jumbo-Visma Development Team